Воротово — название населённых пунктов:

Россия 
 Воротово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Воротово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Воротово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Воротово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Воротово — деревня в Опочецком районе Псковской области.